Velikih pet (običajno prevzeto iz angleškega poimenovanja »Big Five«) se lahko nanaša na:

 »Velikih pet« afriških divjih živali
 velikih pet faktorjev osebnosti, model strukturne reprezentacije osebnostnih lastnosti
 velikih pet (filmska industrija) - glavni filmski studii, ki dominirajo v ameriški filmski industriji

Glej tudi 
 veliki štirje
 veliki trije